Raczyny est le nom de :

Toponymie
en Pologne:
dans la voïvodie de Mazovie
 Raczyny, village du powiat de Siedlce
 Raczyny, village du powiat de Żuromin